EKM steht als Abkürzung für:

 Elektrik Kezy Mezy, deutsche Band
 Erkennungsmarke
 Festival Europäische Kirchenmusik
 Evangelische Kirche in Mitteldeutschland
 Erweiterte Koeffizientenmatrix
 Eidgenössische Migrationskommission, Behörde von der Schweiz
 Kunstmuseum von Estland (Eesti Kunstimuuseum)

EKM